Gymnopus duvaucelii Duméril & Bibron, 1835 est une espèce composite, synonyme de deux espèces de tortues :
Nilssonia gangetica (Cuvier, 1825) ;
Nilssonia hurum (Gray, 1830).

Synonyme de tortues (nom scientifique)
Trionychinae